

По странам

По регионам

25 стран с самым большим количеством индуистов

Примечания

Ссылки 
 The US State Department’s International Religious Freedom Report 2006
 CIA FactBook 
 Adherents 
 Religious Freedom
 Census
 Afghanhindu
 Hindu Students Council

Списки стран